Le terme limiteur peut désigner :
limiteur, un dispositif électronique ou logiciel de limitation dynamique du signal, notamment en sonorisation ;
limiteur de couple, un dispositif, fusible ou réversible, destiné à protéger les machines ou outils d'une surcharge ;
limiteur de courant de défaut, un appareil électrique permettant de limiter la valeur du courant en cas de défaut électrique et notamment de court-circuit ;
limiteur de pression, un dispositif permettant de limiter la pression à une certaine valeur donnée par la valeur de la pression de tarage ;
limiteur de vitesse, un dispositif limiteur de vitesse ou un système de limitation de vitesse permettant au conducteur de limiter sa vitesse maximale pour maîtriser le risque de dépassement de la vitesse autorisée.